Петровский район:

 Краёв и областей
 существующие
 Петровский район (Кировоградская область)
 Петровский район (Саратовская область)
 Петровский район (Ставропольский край)
 Петровский район (Тамбовская область)
 упразднённые и переименованные
 Петровский район (Карелия) — существовал в Карельской АССР и Карело-Финской ССР в 1927—1957 годах.
 Петровский район (Киев) — нынешний Оболонский район Киева.
 Петровский район (Крым) — существовал в Крымской АССР в 1921—1923 годах.
 Петровский район — существовал в Куйбышевской области в 1928—1932 и 1935—1960 годах.
 Петровский район — название Саракташского района Оренбургской области в 1927—1931 годах.
 Петровский район (Фрунзенская область) — существовал во Фрунзенской области Киргизской ССР в 1944—1958 годах.
 Петровский район (Ярославская область) — существовал в 1935—1959 годах.

 Города
 Петровский район Донецка